Тришал:
 Тришал — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Тришал — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.